Aithaloderma — рід грибів родини Capnodiaceae. Назва вперше опублікована 1913 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 15.10.2019 налічує 11 видів роду Aithaloderma:

Примітки

Джерела 
 Sydow, H.; Sydow, P. 1913. Novae fungorum species - X. Annales Mycologici. 11:254-271 - P.257

Посилання 
 

Роди грибів
Капнодіальні